Aftershock ist der Titel verschiedener Filme:

 Aftershock (1990), ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Aftershock – Das große Beben, ein US-amerikanischer Fernsehfilm (1999)
 Aftershock (2010), ein chinesischer Katastrophenfilm 
 Aftershock – Die Hölle nach dem Beben, ein chilenisch-US-amerikanischer Katastrophenfilm von Nicolás López (2012)

Aftershock steht außerdem für:

 Aftershock (Album), ein Album der englischen Band Motörhead
 Aftershock Festival, Musikfestival